Tonini ima više značenja:
 Tonini (Luka)
 Tonini (Vičenca)